Га гора — буква балийского алфавита, обозначает придыхательный звонкий велярный взрывной согласный. 

Балийское письмо